Keller kan som auktorsnamn betyda:

 Boris Aleksandrovich Keller
 Christine Keller
 Gottfried Keller (botaniker)
 Robert Keller

Robotskapade auktorsförkortningar